Pioneer Mountain ist der Name folgender Berge:

 Pioneer Mountain (Arizona), Berg im Bundesstaat Arizona 
 Pioneer Mountain (Idaho), Berg im Bundesstaat Idaho 
 Pioneer Mountain (Kalifornien), Berg im Bundesstaat Kalifornien 
 Pioneer Mountain (Montana), Berg im Bundesstaat Montana 
 Pioneer Mountain (Oregon), Berg im Bundesstaat Oregon 

Siehe auch:
 Pioneer Mountains